rabunek – rozbój, kradzież połączona z użyciem przemocy.
 rabunek – jeden ze sposobów podziemnej eksploatacji złóż.